Formule peut faire référence à :

Anthropologie
 une formule magique est un mot, une phrase ou un texte auquel on prête une puissance magique.

Automobile
 la formule désigne une catégorie de voiture de course.

Chimie
 une formule brute est l'écriture la plus compacte pour décrire un corps simple ou un composé chimique.

Linguistique
 une formule de politesse.

Littérature
 les formules présentes dans les vers formulaires dans la poésie orale.

Mathématiques
 une équation.
 une formule de mathématiques ou de logique.
 les formules de trigonométrie

Médecine
 la formule dentaire (la denture d'un mammifère).

Politique
 en Suisse, la « formule magique » est une règle tacite de répartition des sièges au Conseil Fédéral.